Bechteevo – centro abitato russo dell'Oblast' di Mosca
 Bechteevo – centro abitato russo dell'Oblast' di Smolensk